Бобер (притока Случі) — річка в Україні, права притока Случі (басейн Прип'яті). 
 Бобер (притока Ужа) — річка в Україні,  права притока Ужа басейну Дніпра.

Див. також 
 Бобер (значення)